Спайка:

 Спайка — деревня в Кормиловском районе Омской области России.
 Спайка — в медицине:
 Пучок нервных волокон, связывающий различные структуры обеих половин мозга (например, передняя спайка, спайка свода).
 Любая ткань, соединяющая две одинаковые структуры. Различают такие спайки:
 Спайка верхних холмиков
 Спайка нижних холмиков
 Спайка поводков
 Спайка свода
 Спайка — место соединения спаянных частей (спец.).

См. также 
 Спайк